Lista de episódios do desenho animado Max Steel.

Primeira temporada 
1 - Estrangeiros (Strangers) (Piloto) - Max e Rachel são mandados em uma missão para proteger a Conferência da Paz de um possível ataque terrorista. Porém um dos agentes de Dread, L'Etranger sequestra todos da conferência incluindo Rachel levando-os a um esconderijo subterrâneo por meio de um metrô cabendo apenas a Max resgatá-los.
2 - Sombras (Shadows) - Josh / Max ainda está tendo pesadelos sobre Psycho. E não ajuda que ele esteja tentando impedir Psycho e Dread de chantagear Paris com um dispositivo que gera um pulso eletromagnético que pode desligar Max como um interruptor de luz.
3 - Sacrifícios () - Após mais uma missão contra Dread, Max decide fazer o teste para sua carteira de motorista, porém enquanto isso Jefferson é sequestrado por Psycho, um dos mais perversos agentes de Dread, fazendo com que Max seja atraído para sua armadilha e tendo sua primeira batalha contra ele.
4 - Os Esportistas (Sportsmen) - Josh McGrath encerra o Del-Oro Extreme porque ele acha injusto que ele concorra agora que ele possui poderes super-humanos. No entanto, estranhas ocorrências forçá-lo a competir como Max Steel.
5 - Serafim (Seraphim) - Em Xangai, a equipe Steel sai para recuperar um disco de computador roubado chamado "Serafiem", enquanto Josh simultaneamente tenta não deixar Laura para baixo, levantando-a para o casamento do seu irmão.
6 - Portadores de lança (Spear-Carriers) - Alguém ou algo está roubando aviões experimentais diretamente do céu. Max, 'Berto, Rachel e Chuck Marshak usam Behemoth, a nova base de operações móveis da Team Steel, como isca. Seu plano funciona um pouco demais.
7 - Cego de neve (Snowblind) - Ajustado acima com "a ajuda de Berto sobre o bio-link, Max segue Psycho a uma caverna do Dread profundamente dentro de uma caverna de gelo. Mas John Dread tem interceptado a freqüência de Bio-Link de Max e personificado 'Berto para atrair Max fora da Baía de Del-Oro e em uma armadilha.
8 - Tubarões (Sharks) - Crazy Woody A máquina de furacões de Barkowski aparentemente afunda o cargueiro Colosso e sua carga perigosa de plutônio, e a equipe Steel é enviada para recuperá-la.
9 - Sabre: A estação Espacial (Sabres) - A estação espacial SABER da N-TEK está caindo fora da órbita. Max Steel e Jake Nez (o ex-namorado de Rachel Leeds) são enviados para salvá-lo, mas isso se torna impossível quando Psycho & seu novo parceiro, Vitriol, entram na foto para Dread.
10 - Esfinges (Sphinxes) - A equipe Steel é enviada ao Egito para investigar leituras de energia suspeitas provenientes da Grande Pirâmide. É a maldição de Khufu trazendo deuses mortos egípcios e múmias à vida?
11 - Os piratas (Swashbucklers) - Férias de primavera! Josh e Laura vão até Baja e tropeçam em um mistério envolvendo Piratas e os filhos desaparecidos de seu professor de literatura americana Guerard.
12 - Descendentes (Scions) - Josh, despejado por Laura e em estágio acadêmico, está pronto para viver como Max Steel em tempo integral. Team Steel é enviado para Tenerife para investigar um vulcão que está em erupção sem causa geológica.
13 - Destruído (Shattered) - Vitriol escapa de N-TEK; Laura não vai falar com Josh; O prédio da U.N. e todos dentro estão prestes a ser esmagados por um fungo misterioso; Mariot acaba por ser um espião para Dread.

Segunda temporada 
14- O retorno
15- Divertimento no Sol
16- Amazonas
17- Quando o raio cai duas vezes
18- Fogo & gelo
19- Aula de história
20- Steel vs. Steel
21- Estrela Cadente
22- Amigo velho, inimigo novo
23- Extremo
24- O melhor amigo
25- A corrida
26- Ruptura para fora

Terceira temporada 
27- Heróis em segredo
28- Extinto de Sobrevivência
29- Suando frio
30- Estima de fã
31- Mares ásperos
32- A caça
33- Entrega especial
34- Turbulência
35- Que a verdade seja dita

Filmes

 Perigo em extinção
 O Domínio dos Elementos
 Contagem Regressiva
 O Inimigo das Trevas
 Bio Crisis
 Ameaça Mutante
 A Legião Tóxica
 A Vingança de Makino
 Aliança Monstruosa

Max Steel
Max Steel